Драммен:

 Драммен — город и муниципалитет в Норвегии, в губернии Бускеруд.
 Драммен — тауншип в округе Линкольн, Миннесота, США.